Periferija središnja Grčka (grčki: Κεντρική Ελλάδα - Kentriki Elláda) ili Kontinentalna Grčka (grčki: Στερεά Ελλάδα - Stereá Elláda) je jedna od trinaest grčkih periferija. 

Ova Periferija podjeljena je na sljedeće prefekture; Еubeju, Euritaniju, Fokidu, Ftiotidu, i Beociju.
Ova periferija nalazi se na istočnoj polovici Grčke, s juga graniči s periferijom Atikom i Peloponezom, s istoka graniči s Zapadnom Grčkom a sa sjevera Tesalijom i Epirom. 

Središnja Grčka je jedna od najgorovitijih grčkih pokrajina.

Gradovi

Ovdje su dati samo gradovi veći od 1,000 stanovnika po popisu iz 2001:

Izvori

Središnja Grčka